С 18 по 25 июля 1920 года в Москве в рамках Всероссийского предолимпийского турнира в честь 2 конгресса III Интернационала был разыгран футбольный турнир среди 7 команд из разных городов РСФСР. Ряд футбольных историков считают его Чемпионатом РСФСР по футболу 1920 года.

Соревнование проводилось по «олимпийской системе».

В турнире первенствовали хозяева чемпионата, сборная Москвы.

Участники 
Кроме хозяев в соревновании участвовали шесть команд — две из Ярославля (военная — команда Всевобуча Ярославского военного округа и гражданская — «Марс»), а также по одной из Самары, Твери (МКС — Морозовский клуб спорта), Смоленска (СКС — Смоленский клуб спорта) и от Балтийского флота.

Место проведения и стадионы 
Все матчи состоялись в Москве на площадках футбольных клубов ЗКС, СКС и стадионе ОЛЛС.

Сетка турнира

Финал

Матч с командой Петрограда 
В традиционном матче со сборной Петрограда, в котором по сути "неофициально" определялась лучшая команда РСФСР, сборная Москвы 12 сентября в Петрограде уступила 2:3.

Список 33 лучших 
Вратари:

 1. Николай Соколов (Спортивный Клуб «Замоскворечье» Москва); 2. Александр Полежаев (Клуб Спорта «Орехово» Орехово-Зуево); 3. Михаил Мартынов («Новогиреево» Москва);

Защитники:

 1. Георгий Гостев («Коломяги» Петроград);  2.Пётр Ежов («Спорт» Петроград); 3.  Владимир Татаринов («Коломяги» Петроград);
 1. Сергей Сысоев («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва); 2.Михаил Рущинский (Спортивный Клуб «Замоскворечье» Москва);  3. Николай Игнатов (Кружок Футболистов «Сокольники» Москва);

Полузащитники:

 1. Пётр Филиппов («Коломяги» Петроград); 2. Казимир Малахов (Спортивный Клуб «Замоскворечье» Москва); 3. Пётр Лавров («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва);
 1. Константин Блинков («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва);  2. Павел Батырев («Спорт» Петроград); 3. Фёдор Селин (Спортивный Клуб «Замоскворечье» Москва);
 1. Михаил Романов («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва); 2. Иван Артемьев (Кружок Футболистов «Сокольники» Москва); 3. Сергей Филиппов («Коломяги» Петроград);

Нападающие:

 1. Пётр Григорьев («Мурзинка» Петроград); 2. Вячеслав Перницкий («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва); 3. Николай Старостин (Кружок Футболистов «Сокольники» Москва);

 1. Николай Троицкий (Кружок Футболистов «Сокольники» Москва); 2. Михаил Бутусов («Унитас» Петроград); 3. -;

 1. Пётр Исаков («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва); 2. Григорий Архангельский («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва);  3. -;  

 1. Павел Канунников (Кружок Футболистов «Сокольники» Москва); 2. Пётр Варфоломеев («Коломяги» Петроград);  3. -;

 1.  Алексей Шапошников («Замоскворецкий Клуб Спорта» Москва); 2. Константин Жибоедов (ОЛЛС Москва); 3. Пётр Фёдоров («Коломяги» Петроград);

Примечания

Литература 
 
Калянов Г. Н. Московская футбольная лига 1910-1922. - М.:2014
История тверского спорта: "... и больше века длится матч" (статья на Tverisport.ru)
 Footballfacts ;
"Звёзды советского футбола 1918-1987" - Москва.1988;

Футбольные соревнования в Москве
1920 год в Москве
Спорт в России в 1920 году